Првенство СР Југославије у кошарци 1992/1993. је било прво првенство СР Југославије у кошарци. Титулу је освојила Црвена звезда. Поред клубова из Србије и Црне Горе, у лиги је играла Боровица Борац из Бање Луке.

Учесници првенства

Табела

Плеј-оф 
 Црвена звезда - Партизан 89:87
 Црвена звезда - Партизан 67:82
 Партизан - Црвена звезда 77:83
 Партизан - Црвена звезда 70:68
 Црвена звезда - Партизан 72:64

Састави екипа

Спољашње везе 
 

Првенство Југославије у кошарци
Спорт у СР Југославији
Кошарка у 1992.
Кошарка у 1993.